Cette page affiche les résultats détaillés de la Coupe du monde de football 2018 à partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale.

Vue d'ensemble 
Les 16 qualifiés issus des 8 groupes du premier tour :

Tableau final

Matchs

Huitièmes de finale

France - Argentine

Uruguay - Portugal

Espagne - Russie

Croatie - Danemark

Brésil - Mexique

Belgique - Japon

Suède - Suisse

Colombie - Angleterre

Quarts de finale

Uruguay - France

Brésil - Belgique

Russie - Croatie

Suède - Angleterre

Demi-finales

France - Belgique

Croatie - Angleterre

Match pour la troisième place

Belgique - Angleterre

Finale

France - Croatie

Hommes du match

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football 2018

Coupe du monde de football 2018